Jan Staszel (1915–2003) – wspinacz, inżynier poligraf
 Jan Staszel (ur. 1950) – biegacz narciarski